Дзержинск (до января 1927 года — Чёрное, до 22 июня 1929 года — Растя́пино) — город (до 1930 года — рабочий посёлок) в Нижегородской области России, административный центр городского округа город Дзержинск.

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

Железнодорожная станция на новом направлении Транссиба, в 33 км от Московского вокзала Нижнего Новгорода. Пристань на левом берегу Оки. Второй по населению город Нижегородской области. Население города —  чел. (), население городского округа —  чел. ().

В советские времена являлся крупнейшим центром химической промышленности Союза ССР, в связи с чем экологическая обстановка в районе находилась в неудовлетворительном состоянии. Город упоминается в списке самых загрязнённых городов мира по версии Института Блэксмита. В настоящий момент часть химических предприятий закрыта.

История 
Самые ранние сведения о селе Чёрном, как о запустевшей деревне Чёрная Речка, найдены в жалованной грамоте 1548 года Киржачскому Благовещенскому монастырю. Игумен Троице-Сергиевого монастыря Иона (Щелепин) обратился к царю Ивану Грозному с просьбой, чтобы тот пожаловал Киржачскому монастырю в Нижегородском уезде запустевшие во время Казанской войны деревни Чёрная Речка, Бабушкино, Колодкино и починок Сухая Речка (будущая дер. Растяпино (ныне пос. Дачный)). С этого времени Чёрная Речка получает второе дыхание и впоследствии становится селом Чёрное.

Сама речка Чёрная, встречается в русской народной сказке «Повесть о Ерше Ершовиче», конца XVI века. В XX веке, из-за забора торфа из неё заводами, Чёрная пересохла.

Далее Черноречье упоминается в исторических документах в 1606 году в связи с передачей его деревень в собственность Дудину монастырю. Позже селения были переданы Благовещенскому монастырю, а в 1752 году (ссылаясь на документ 1606 года) «Пыра, село Черное, к нему деревни: Растяпино, Бабушкино, Бабино, Колодкино, Юрьевец, Игумново, села Дубенки и Желнино» были пожалованы Троице-Сергиевой лавре. Чернорецкая волость входила в состав Балахнинского уезда, до того была частью Стрелицкого стана (Стрелицы).

В 1862 году построен железнодорожный полустанок Черноречье, который после преобразован в станцию Чёрное. За год до завершения строительства железной дороги, то есть в 1861 году, возле будущего полустанка стали образовываться выселки села Чёрного (территория современного Прибрежного микрорайона Дзержинска), жилые дома тянулись вдоль полотна железной дороги. В свидетельствах того времени, поселение именовалось: «Чёрное, первые (вторые, третьи) выселки». В 1904 году станцию Чёрное по причине наличия одноимённой станции Чёрное на данной железной дороге, переименовали в Растяпино и выселки Чёрного неофициально в просторечии стали называть «новым Растяпино». Уже при большевиках, в 1918 году, в «новое Растяпино» переехал волостной центр и волость из Чернорецкой была переименована в Растяпинскую.

В 1869 году был пущен алебастровый завод. В 1875 году предприниматели Смирнов и Постников открыли канатный завод, который также выпускал буксиры. В 1909 году была открыта первая больница, благодаря стараниям купца Кузнецова из села Желнино.

В 1915 году был основан завод минеральных кислот (ныне — ООО «Корунд»).

В 1916 году в глухом сосновом бору, между Московским трактом и рекой Окой был заложен завод взрывчатых веществ, эвакуированный из Петрограда, который уже в октябре 1917 года стал выпускать свою продукцию (сейчас — ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»). Рядом с заводом был построен посёлок, который тянулся вдоль Желнинской дороги (в народе именуемой Желнинкой) в сторону села Желнино. Само Желнино, было так названо в честь чёрного дятла желны. На данный момент эта дорога разделена на два участка, один из которых именуется Желнинским шоссе, а второй проспектом Свердлова. На разделе данной дороги, возле озера Святого, на месте старообрядческого кладбища, был основан посёлок им. Рыкова для рабочих завода Свердлова, который впоследствии был переименован в Пушкино и получил самостоятельность от посёлка Свердлова. Рядом с пос. Пушкино, был построен детский лагерь «Космос», для детей рабочих завода Свердлова, который функционирует по сей день.

В январе 1927 года выселки села Чёрного, деревня Бабушкино и поселки при заводе им. Первого Мая были объединены и переименованы в рабочий посёлок Растяпино. В 1929 году немного севернее железнодорожной станции был вырублен сосновый лес и начато строительство нынешней центральной части города (заложена центральная площадь). Тогда рабочий посёлок Растяпино, по требованию рабочих, был переименован в рабочий посёлок Дзержинск. Архитектором по строительству будущего города был назначен лауреат Ленинской премии А. Ф. Кусакин. В 1930 году посёлок получил статус города.

Конец 1930-х годов отмечен вступлением в строй новых больших заводов:
 завод № 397 («Заря», 1936 год, производство противогазов);
 завод № 365 «Ока» (1937 год, ныне — «Синтез», производство этиловой жидкости);
 завод № 96 «Заводстрой» (1938 год, ныне — ПО «Капролактам», первым было запущено производство хлора и каустика электролизом раствора поваренной соли, а затем производства дихлорэтана и изопропилового спирта. иприта и фосгена (к 1 января 1939 года на этом заводе планировалось ввести мощности по выпуску 40 000. Пр-во фосгена было организовано на АО Корунд). В 2000-е годы территория предприятия была разделена на две части: на основной площадке «Капролактама» образовано ООО «Индустриальный парк „Ока-Полимер“». Производство окиси этилена и гликолей, построенное в 1982 году, перешло в состав АО «СИБУР-Нефтехим».
 с 1938 года завод № 148 («Оргстекло») стал выпускать хлорированные жидкости. В 1938 году начала работать Игумновская ТЭЦ.

Во время Великой Отечественной войны более 148 миллионов артиллерийских снарядов, мин и прочих изделий было выпущено на ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова».

В 1953 году было образовано Специальное конструкторско-технологическое бюро № 80 при заводе имени Я. М. Свердлова (сейчас "АО "ГосНИИ «Кристалл»).

В 1991 году первым мэром города стал Виктор Фёдорович Сопин.

1 июня 2019 года на предприятии «Кристалл» прозвучали два взрыва. В результате взрыва в помещении склада по хранению взрывчатых веществ завода произошло полное уничтожение самого здания, а также было уничтожено нескольких соседних строений. Пожар потушили в течение часа с момента возгорания. Пострадали в общей сложности более 116 человек, 38 из них — работники предприятия, остальные — местные жители. Погибших нет.

Климат 
Климат умеренно континентальный с относительно холодной зимой (начало ноября — начало апреля) и тёплым летом (середина мая — начало сентября). Частое прохождение циклонов с Атлантики и иногда со Средиземноморья обуславливает увеличение облачности. Средние температуры составляют: января — около −10,9 °C, июля — +19,2 °C. Среднегодовое количество осадков — 569 мм.

Экология 

До возникновения города, район Черноречья издавна был излюбленным дачным местом в округе. Горожан привлекал чистый воздух, сосновые боры, дубовые и березовые рощи, обилие озер и речушек, богатых рыбой, песчаные окские пляжи. Немалое значение играла и близость только что построенной железной дороги Москва — Нижний Новгород. На дачах в районе современного Дзержинска и окрестных поселков отдыхали В. Г. Короленко (1886—1896 годы, пос. Дачный), Л. Н. Бенуа (1896 г. пос. Желнино), А. С. Попов (1889—1898 гг. ныне район ул. Окская набережная д. 5), Максим Горький (1903 г. пос. Горбатовка) и другие.

С 1900-х растущая химическая промышленность стала стремительно ухудшать экологическую обстановку. Первыми, от загрязнения воздуха, стали гибнуть хвойные леса, на город двинулись пески, заметая остатки травянистых площадок и не давая приживаться саженцам молодых деревьев.

Борьба за лес и озеленение продолжалась несколько десятилетий. В 1937 году образовался Дзержинский лесхоз, выращиванием леса занимались домохозяйки и специально организованные лесопитомники, изучались различные способы озеленения, из поймы Оки и окрестных болот завозились тысячи кубометров чернозема, глины и торфа. Все зеленые насаждения города растут на привозном грунте. В 1946 году был утвержден первый городской план озеленения, с начала 1950-х восстановление лесов приняло планомерный характер. Большой вклад в озеленение внес Заслуженный лесовод РСФСР И. Н. Ильяшевич, занимавшийся проблемой восстановления лесов, по его инициативе в районе Пушкино был создан парк-дендрарий площадью 12 га. К 1986 году вокруг города восстановлено 9000 гектаров леса, по площади зеленых насаждений на одного жителя (17 м²) Дзержинск стал одним из лучших в стране.

В Дзержинске действуют 3 стационарных поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Реальной угрозой окружающей среде в городе остаются глубинные захоронения отходов вредных производств и шламовое озеро (прозвано «белым морем») с отходами химического производства. Данные объекты находятся под постоянным наблюдением экологов и оснащены необходимым оборудованием. Нерешённый вопрос с переработкой промышленных отходов современными методами влечёт существенные ограничения в развитии инвестиционного потенциала города. Устранение накопленного экологического ущерба требует значительных финансовых средств, реализация не представляется возможной только за счёт возможностей муниципального бюджета и средств хозяйствующих субъектов.

С 2008—2009 гг. по 2013 год Дзержинск был включен в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха (в данный список включены города, для которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен 14 и выше). В соответствии с Обзором состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2014 год, Дзержинск исключен из Приоритетного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, так как в городе было отмечено общее снижение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере по сравнению с 2013 годом, и в первую очередь — бенз(а)пирена, который вносит наибольший вклад в уровень загрязнения воздуха. На резкое снижение уровня загрязнения воздуха существенное влияние оказало изменение ПДК формальдегида (с учётом новых ПДК, в Восточной промзоне уровень загрязнения снизился более чем в 2 раза, однако при этом зарегистрирован рост концентраций почти всех остальных контролируемых загрязняющих веществ).

Веществами, определяющими очень высокий уровень загрязнения атмосферы, являются: взвешенные вещества, оксиды азота, бензапирен, фенол, формальдегид.

Дальнейший рост промышленности, при условии ненадлежащего внимания к обеспечению экологической безопасности неизбежно приведёт к ещё большему ухудшению компонентов окружающей среды (в том числе — в селитебной части города). Экологическая ситуация в Дзержинске, в свою очередь, является причиной ограничения инвестиционного потенциала.

По мнению учёных, работающих в швейцарском отделении организации «Международный Зелёный Крест» и в американском Институте Блэксмита, Дзержинск входит в десятку самых экологически неблагополучных мест нашей планеты.

Население 

 Национальный состав
Численность и доля этнических групп по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Экономика 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям за 2021 год составил 128,2 млрд рублей. В экономике города в 2019 году было занято 101,3 тыс. человек, в том числе на крупных и средних предприятиях 48,5 тыс. человек (48 % от общего количества занятых в экономике города).

Основой экономики города является обрабатывающая промышленность, за 2021 год объём отгруженной продукции составил 103,2 млрд руб (81 % от общего объёма отгрузки). В структуре обрабатывающих производств на химическое производство приходится 48 % от объёма отгрузки, производство резины и пластмасс — 18 %, производство машин и оборудования — 6 %, производство пищевых продуктов — 5 %.

Производство машин и оборудования, металлоизделий:
ООО «Нефтехимаппарат», ООО «Даниели Волга», ОП ОАО «ДЗХМ», ООО ЗХО «Заря», ЗАО ДЗХО «Заря».

Производство электрических машин и оборудования:
ОАО «Нипом», ООО «Либхерр — Нижний Новгород».

Производство пищевых продуктов:
ОАО «Дэмка», ОАО «Дзержинскхлеб», ООО «Калинов мост», ООО «Дзержинский пивоваренный завод».

Текстильное и швейное производства:
ОАО «Канат»,
ЗАОр «Дзержинская швейная фабрика Русь»,
ООО «ТД Алёнка», ООО «Гамма-Текстиль»

Производство стройматериалов:
ООО «Кнауф Гипс Дзержинск» и ООО «Силикатстрой».

Производство ламинированных напольных покрытий:
ООО «Юнилин»

В городе функционируют федеральные сети продовольственных магазинов, крупнейшие из которых: «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Перекрёсток», «Вкусвилл».

Химическое производство 
ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова»,
АО «Капролактам» «СИБУР-Нефтехим»,
ОАО «Дзержинское Оргстекло»,
ЗАО «Химсорбент»,
«Авиабор»,
ООО «Синтез Ока»,
ООО «Синтез ПКЖ»,
ЗАО «Экструдер»,
ООО «Экопол»,
ООО «Завод синтанолов»,
ООО «Капелла»,
ООО «Корунд-Циан»,
ООО «Тосол-Синтез-Инвест», ООО «Завод оргсинтез ОКА»,ООО ПКФ «Химавангард», ООО «Компания Хома».

Производство резиновых и пластмассовых изделий
ОАО «ДПО Пластик»,
ЗАО «Биохимпласт»,
ООО «Нижполимерупак»,
ООО «Завод герметизирующих материалов»,
ЗАО «Тико-Пластик»,
ЗАО «Гермаст»,
ЗАО «Хемкор»,
ТОСП ЦЕХ ОАО «ВХЗ».

Энергетика 
Энергетика представлена Дзержинским филиалом ОАО «ТГК-6», филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дзержинский РЭС, филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дзержинский высоковольтный РЭС, ООО «Дзержинские сети», ОАО «ДВК».

Транспорт и связь 
Транспортное сообщение внутри города осуществляется автобусными (муниципальными и частными) и троллейбусными муниципальными маршрутами. Наибольший объём перевозок осуществляют маршрутные такси и троллейбусы. Трамвайное движение остановлено 17 декабря 2015 года ввиду своей убыточности и падения пассажирооборота между жилыми районами города и восточным промрайоном, который полностью обеспечивается пригородными электропоездами. В пределах административной границы городского округа расположены железнодорожные станции Дзержинск и Игумново, а также остановочные пункты Пушкино, Калининская, Ворошиловская и 421 км. Однако следует заметить, что немалую роль в остановке трамвайного движения сыграло и лоббирование интересов хозяев частных автобусных и троллейбусных маршрутов (некоторые из которых дублировали трамвайные маршруты, в частности, маршрут Т-24 практически полностью дублировал трамвайный маршрут № 4,а маршрут А-30 повторяет троллейбусные маршруты Т-3 и Т-4).

В другие города из Дзержинска можно добраться по Горьковской железной дороге или федеральной автотрассе M7 «Волга». В городе расположен речной грузовой порт. В 20 километрах восточнее находится Нижегородский международный аэропорт Стригино.

Связь обеспечивается предприятиями Федеральной почтовой связи и филиалом ОАО «Ростелеком». На территории города действует «Большая Четвёрка» операторов мобильной связи: МТС, Билайн, Мегафон (в том числе торговая марка Yota) и Tele2 (Ростелеком).

Культура 
 Дзержинский муниципальный театр драмы.
 Дзержинский театр кукол
 Краеведческий музей

Работает сеть культурно-развлекательных центров.
Также, дзержинская Лига КВН.

Научный потенциал города составляют АО «ГосНИИ „Кристалл“», ФГУП «НИИ Полимеров», ОАО «ГосНИИМаш» и ОАО «НИИК», «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» (ранее именовался ОАО «Уде»).

Образование 
В городе действует 38 общеобразовательных школ, 5 музыкальных школ, художественная школа и школа искусств.
В городе действуют такие учреждения высшего и среднего специального образования, как:
 Дзержинский политехнический институт Нижегородского технического университета имени Р. Е. Алексеева (ДПИ НГТУ);
 Дзержинский технический колледж (ДТК);
 Дзержинский химический техникум имени Красной Армии (ДХТ им. Красной Армии)
 Дзержинский педагогический колледж (ДПК);
 Дзержинский техникум бизнеса и технологий (ДТБТ);
 Дзержинский индустриально-коммерческий техникум (ДИКТ);
 Дзержинский музыкальный колледж;
 Дзержинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (до 2011 года ВВАГС);
 Дзержинский филиал Нижегородского Государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Спорт 

 Футбольный клуб «Химик», многолетний участник первенств СССР и России на уровне команд мастеров, был расформирован в 2016 году, воссоздан в 2019 году.
 Футбольный клуб «Дзержинск-ТС». В 2016—2018 годах представлял город в Первенстве России среди ЛФК, зона МФС «Приволжье», в 2016 году стал победителем зонального турнира.
 Баскетбольная команда выступает за город и Нижегородскую область.
 Регбийный клуб «Химик», с 2022 года выступающий в высшем российском дивизионе — Регбийной Премьер-лиге.
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока».
 СДЮСШОР «Заря», СДЮСШОР борьбы «Созвездие», спортивная школа имени Анатолия Карпова, ДЮСШ «Салют», ДЮСШ дзюдо и гимнастики, ДЮСШ «Химик», ДЮСШ «Магнитная стрелка» и ДЮСШ 3.

Религия 

Христианство
В семи приходах действуют девять православных церквей и строятся два храма.
С 2004 года работает православная гимназия имени преподобного Серафима Саровского.

В 2004 году была зарегистрирована община Русской Православной старообрядческой Церкви имеющая с 2011 года моленную во имя святителя Николы Чудотворца.

Также в городе существуют общины и дома молитвы евангельских христиан (протестантов): баптистов — с 2007 года имеющих дом молитвы на улице Щорса, адвентистов — с домом молитвы на улице Фестивальной, харизматов и традиционных пятидесятников.

Ислам

По состоянию на 2005 год в городе проживало более 10000 мусульман, преимущественно из представителей татарской общины.
С 1992 года соборная мечеть функционирует в посёлке Пушкино. В 2014 году открылась вторая соборная мечеть, располагаемая в микрорайоне Западный. С 1995 года при мечети работает Исламская воскресная школа — мактаб «Арафат».

Иудаизм
В марте 2005 года состоялось открытие синагоги на улице Гастелло.

Буддизм
С 2003 года в городе действует буддийский центр традиции Карма Кагью тибетского буддизма под духовным руководством Кармапы XVII Тринле Тхае Дордже и управлением Ламы Оле Нидала.

Достопримечательности 
В 12 км юго-восточнее Дзержинска, на левом берегу Оки ниже Дуденевского затона расположено уникальное архитектурное сооружение — 128-метровая стальная ажурная башня, бывшая опора линии электропередачи, построенная по проекту инженера В. Г. Шухова.

Памятники 
 Памятник Ф. Э. Дзержинскому.
 Мемориал в честь погибших героев.
 Памятник В. И. Ленину.
 Памятник В. В. Маяковскому.

Города-побратимы

Персоналии 
 Воронина, Ирина Вадимовна — американская фотомодель и актриса. Получила известность благодаря работам в журнале Playboy, где в январе 2001 года она была выбрана девушкой месяца. Родилась в Дзержинске.
 Гоциридзе, Михаил Давидович — советский деятель промышленности, директор Дзержинского завода им. Я. М. Свердлова с 1953 по 1960 год.
 Дерипаска, Олег Владимирович — российский предприниматель, миллиардер. Родился в Дзержинске.
 Евтушенков, Владимир Петрович — глава АФК «Система», работал на заводе им. Я. М. Свердлова.
 Извицкая, Изольда Васильевна — советская киноактриса. Родилась в Дзержинске.
 Лимонов, Эдуард Вениаминович — русский писатель, поэт, публицист, политик и в течение ряда лет председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия». Уроженец города.
 Натали — советская и российская эстрадная певица, композитор, автор песен, актриса, телеведущая. Родилась в Дзержинске.
 Прилепин, Захар — российский политик, писатель, филолог, публицист, сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Провёл детство в Дзержинске.
 Чиграков, Сергей Николаевич — советский и российский музыкант, автор песен, поэт, певец и гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Чиж & Co». Родился в Дзержинске.

Литература

Ссылки

Примечания 

 
Города на Оке
Города, основанные в XX веке
Города трудовой доблести
Переименованные населённые пункты России
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского
Города, названные в честь людей